

Patronyme 
Rizzo est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :
 Alain Rizzo (né en 1949), footballeur français ;
 Alberto Rizzo (1931-2004), danseur, photographe et peintre italien ;
 Aldo Rizzo (1935-2021), magistrat et homme politique italien ;
 Alfredo Rizzo (1902-1991), acteur, réalisateur et scénariste italien ;
  :
 Antonio Rizzo (1430-1499), architecte et sculpteur italien du  siècle ;
 Carlo Rizzo (1907-1979), acteur italien ;
 Christian Rizzo (né en 1965), danseur, chorégraphe et artiste visuel français ;
 Ciro Rizzo (né en 1955), peintre français ;
 Fabio Rizzo, vrai nom de Marracash (1979-), rappeur italien ;
 Francesco Rizzo (1943-2022), joueur de football et dirigeant sportif italien ;
 Frank Rizzo (1921-1991), homme politique américain ;
 Gary A. Rizzo (né en 1972), mixeur cinéma américain ;
 Gianni Rizzo (1925-1992), acteur italien ;
 Jessica Rizzo (née en 1965), actrice pornographique italienne ;
 Luigi Rizzo (1887-1951), commandant maritime et amiral italien
 Marc Rizzo (né en 1977), guitariste soliste américain ;
 Marco Rizzo (né en 1959), personnalité politique italienne ;
 Marco Rizzo (1983-), scénariste de bande dessinée et journaliste italien ;
 Matteo Rizzo (né en 1998), patineur artistique italien ;
 Maxime Rizzo (né en 1993), skieur alpin français ;
 Michele Rizzo (né en 1982), joueur de rugby à XV italien ;
 Mike Rizzo (né en 1960), manager de baseball américain ;
 Nicolas Rizzo (né en 1980), nageur français ;
 Pedro Rizzo (né en 1974), pratiquant professionnel de combat libre et de muay thaï brésilien ;
 Philippe Rizzo (né en 1981), gymnaste australien ;
 Pippo Rizzo (1887-1964), peintre italien ;
 Tatiana Rizzo (née en 1986), joueuse argentine de volley-ball ;
 Willy Rizzo, (1928-2013), photographe français ;

patronyme composé
 Robert Hunecke-Rizzo, groupe italien de musique.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais